Э́лио Густине́тти (; 29 марта 1955, Бергамо) — итальянский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. Игровую карьеру начинал в родном городе в клубе «Аталанта». Выступал в Серии В и Серии С за «Удинезе», «Фоджу», «Форли» и СПАЛ 1907. Завершил игровую карьеру в 1987 году в клубе «Стеццанезе».

Карьера 
В 1988 году начал тренерскую карьеру с клубом «Леффе» в межрегиональной лиге, заняв 3-е место. Затем переходит в «Альбинезе», за три сезона он сумеет её вывести в Серию D. 1994—1995 снова «Леффе» дебютный сезон в Серии С1, по итогам которого они занимают 9-е место. С 1995 по 1997 год руководит «Лекко», с которой выходит в Серию С1. В 1998 году выводит в Серию В Лумеццане. Сезон 98—99 начинает в Реджине в Серии В, правда, до конца сезона не дорабатывает. Затем следует 8-е место в Серии В с Эмполи в 2000, и «Тревизо» в 2000—2001.
В 2001 году, Густинетти возглавил клуб Серии С «Альбинолеффе», в первом сезоне команда финишировала на 13-м месте, но два года спустя, в 2003 году, выходит в Серию В. В сезоне 2005—2006 года возглавляет «Ареццо», с которым занимает 7-е место в серии В, пропустив в плей-офф Чезену. После сезона в «Кротоне» возвращается в «АльбиноЛеффе», и как результат 4-е место в серии и поражение в финале от «Лечче».

С сезона 2008—2009 тренирует Гроссето, в марте 2009 покидает свой пост, чтобы вернуться через 7 дней и 25 марта 2009 реабилитирован в качестве алленаторе. В итоге команда при нём достигает невиданного успеха, пробившись в плей-офф, уступив дорогу в Серию А Ливорно. Сезон 09—10 Густинетти не доведет до конца — 24 марта 2010 года он уходит в отставку, оставив Грифонов на 4-м месте.

31 мая 2010 года подписывает контракт с «Асколи» до 30 июня 2011 года, но уже в ноябре 2010-го он покидает клуб.

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Фоджа»
Игроки ФК «Форли»
Игроки ФК СПАЛ
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Лекко»
Тренеры ФК «Лумеццане»
Тренеры ФК «Реджина»
Тренеры ФК «Эмполи»
Тренеры ФК «Тревизо»
Тренеры ФК «Альбинолеффе»
Тренеры ФК «Ареццо»
Тренеры ФК «Кротоне»
Тренеры ФК «Гроссето»